Ерсика:

 Ерсика — исторический центр Латгалии, княжества Герцике, ныне среднее село в Ерсикской волости Ливанского края Латвии.
 Ерсика — железнодорожная станция на линии Даугавпилс — Рига.